Криже могу бити:

 Криже (Златна обала), насеље и општина у региону Бургоња, департман Златна обала, префектура Бон, Република Француска
 Криже (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Криже (Брежице), насељено мјесто у општини Брежице, Република Словенија
 Криже (Ново Место), насељено мјесто у општини Ново Место, Република Словенија
 Криже (Тржич), насељено мјесто у општини Тржич, Република Словенија